Hugues III de Chalon-Arlay ou Hugues de Chalon de Châtel-Guyon (1449 - ) ; est un aristocrate et militaire comtois. Il est connu pour avoir été un des principaux chefs de la révolte comtoise de 1477, contre le roi de France, Louis XI.

Biographie 
Hugues de Chalon-Arlay naît en 1449 dans la puissante famille de Chalon-Arlay, de Louis II de Chalon-Arlay et Éléonore d'Armagnac; il est le second enfant du couple. À la mort de son père en 1463, il est déhérité de tous ses biens par son frère aîné Guillaume.  Il va, durant les années suivantes, reconquérir ses fiefs, notamment ceux du canton de Vaud en Suisse.

Il rentre au service de Charles le témeraire en 1475, avec lequel il ne s'entend pas. Ce dernier fait jeté en prison, peu après la bataille de Morat, la duchesse de Savoie et sa fille Louise dont Hugues s'était déjà épris. Lors des Guerres de bourgogne, il est chargé de transférer en Bourgogne des renforts d'Italie. A la fin de la guerre, il a de nouveau perdu, et ce définitivement, ses seigneuries de Suisse

Survint la mort du duc de Bourgogne. Comme beaucoup de Comtois, les Chalon-Arlay restent fidèles à la princesse Marie de Bourgogne fille de Charles le téméraire. Leur fidélité à la Bourgogne se manifestera au moment des guerres de Louis XI à partir de 1477. Cette année là, Hugues de Chalon devient l'un des principaux chefs de la résistance comtoise avec Guillaume de Vaudrey et Simon de Quingey. Il parvient à rassembler et à unir les armées suisses et comtoises et les commande lors de la bataille du Pont d'Emagny. Malgré une résistance farouche et une brillante charge de cavalerie qui sauve la retraite de l'armée comtoise, Hugues de Chalon échoue et est fait prisonnier par Gaston du Lion.

Il est envoyé, pendant 2 ans, dans les terribles prisons de Louis XI, à Chalon. Le roi lui propose contre la restitution de ses terres et un mariage avec Louise de Savoie, de passer à son service. Ce dernier finit par accepter et sort de prison en mai 1479. Le mariage avec Louise est célébré le 24 juillet 1479 à Dijon, en présence du roi. Il se voit restitué ses terres plus la seigneurie de Chay.

De retour dans sa province, ce dernier est suspect aux yeux de ses compatriotes. En 1480 il est gouverneur de Poligny quand Louis XI se présente devant la cité. Après une résistance symbolique, il livre la ville sans réels combats. Il reçoit à nouveau des récompenses de la part du roi de France. 

Il décide de retirer dans son château de Nozeroy ou il meurt le 3 juillet 1490.

Bibliographie 

 Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont distingues dans leur pays ou a l’étranger par leurs talents, Albert de Montet, 1877

Notes et références 

Personnalité franc-comtoise du Moyen Âge
Personnalité liée au département du Jura
Chevalier du XVe siècle
Rebelle du XVe siècle
Maison d'Ivrée
Décès en 1490
Naissance en 1449
Franche-Comté